Ри́ди — фамилия.
 Риди, Крейг (род. 1941) — британский спортивный функционер, руководитель Всемирного антидопингового агентства в 2014—2019 годах.
 Риди, Патриция (род. 1953) — американская писательница.
 Риди, Трой (род. 1980) — американский футболист, полузащитник.

См. также 
 Ридди